Una vista previa es una muestra o visualización de algo.

Vista previa(s) también puede referirse a:
 Vista previa en vivo, una característica que permite a la pantalla de una cámara digital de pantalla para ser utilizado como un visor.
 Vista previa (informática), una vista en la pantalla del contenido como se verá una vez finalizado o impreso.
 Avance (publicidad) o vista previa, un anuncio para una película que se exhibirá en el futuro en el cine.